pasaż (architektura)
 pasaż (handel)
 pasaż (jeździectwo)
 pasaż (muzyka)